Lunardi – włoskie nazwisko

 Ivan Lunardi (ur. 1973) – skoczek narciarski, brat Virginia Lunardiego
 Michael Lunardi (ur. 1992) – skoczek narciarski
 Pietro Lunardi (ur. 1939) – inżynier i polityk
 Virginio Lunardi (ur. 1968) – skoczek narciarski, brat Ivana Lunardiego